De Noorse kampioenschappen schaatsen afstanden vrouwen vormen samen met de Noorse kampioenschappen schaatsen afstanden mannen een jaarlijks verreden schaatstoernooi. Het toernooi wordt aan het begin van het seizoen verreden en wordt als kwalificatie moment gebruikt voor de eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe seizoen.

Medaillewinnaars

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter

Medailleklassement 
Bijgewerkt tot en met kampioenschap van 2019

Trivia 
 In 2003 stonden voor het eerst drie zussen (Bjelkevik) op het podium, ze deden dit op de 1500 meter.